Cachoeirinha puede hacer referencia a alguna de las siguientes localidades de Brasil:

Cachoeirinha, municipio en el estado de Pernambuco;
Cachoeirinha, municipio en el estado de Río Grande del Sur;
Cachoeirinha, municipio en el estado de Tocantins.